Ґеорґ фон Равх (Georg Alexander Cornelius Erich von Rauch; 31 липня (13 серпня) 1904 Псков — 17 жовтень 1991 року, Кіль) — німецький історик, за походженням — балтійський німець. Фахівець з історії Росії та країн Балтії.

Вибрані праці 
 Die Universität Dorpat und das Eindringen der frühen Aufklärung in Livland 1690–1710. Essener Verlagsanstalt, Essen 1943, Habilitationsschrift, Universität Greifswald, 1943.
 Russland: Staatliche Einheit und Nationale Vielfalt. Föderalistische Kräfte und Ideen in der russischen Geschichte. Isar, München 1953.
 Geschichte des bolschewistischen Russland Rheinische Verlagsanstalt, Wiesbaden 1955; später als Geschichte der Sowjetunion. Zuletzt: 8. Auflage. Kröner, Stuttgart 1990, ISBN 3-520-39408-1.
 Geschichte der baltischen Staaten. Kohlhammer, Stuttgart 1970; 3. Auflage: dtv, München 1990, ISBN 3-423-04297-4.
 als Herausgeber: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Im Auftrag der [|Baltischen Historischen Kommission, Böhlau, Köln / Wien 1986, ISBN 3-412-05085-7 (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Band 20).

Примітки

Посилання 
 

Німецькі історики
Дослідники історії країн Балтії
Дослідники історії Росії
Балтійські німці